Vasaborg kan avse
 Vasaborg – en byggnadstyp, se Vasaslott
 Vasaborg (ätt) – en grevlig ätt
 Vasaborg (grevskap) - en förläning till Gustav II Adolfs utomäktenskapliga son Gustaf Gustafsson 1646-1680